Bulian (Bajenis)
 Bulian (Kubutambahan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing